Il doppio  dell'USTA Challenger of Oklahoma 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

David Martin e Rajeev Ram erano i detentori del titolo.Ram non ha partecipato e Martin ha fatto coppia con Lester Cook, ma ha perso in semifinale contro Andrew Anderson e Fritz Wolmarans.

Andrew Anderson e Fritz Wolmarans hanno battuto in finale Brett Joelson e Chris Klingemann 6–2, 6–3.

Teste di serie

  Lester Cook /  David Martin (semifinali)
  Pierre-Ludovic Duclos /  Vasek Pospisil (semifinali)

  Nikolaus Moser /  Artem Sitak (quarti di finale)
  Alex Kuznetsov /  Jesse Witten (primo turno)

Tabellone

Note 
 
 

USTA Challenger of Oklahoma 2010